Il singolare  del PTT Pattaya Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2010.

Vera Zvonarëva era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–4, 6–4 Tamarine Tanasugarn.

Teste di serie

 Vera Zvonarëva (campionessa)
 Sabine Lisicki (secondo turno)
 Vera Duševina (secondo turno)
 Jaroslava Švedova (semifinali)

 Sybille Bammer (quarti) 
 Sania Mirza (primo turno) 
 Kimiko Date Krumm (primo turno, ritirata) 
 Julia Görges (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

PTT Pattaya Open 2010